Disraeli (pel·lícula de 1921), pel·lícula muda dirigida per Henry Kolker i protagonitzada per George Arliss
 Disraeli (pel·lícula de 1929), pel·lícula de la Warner Bros, dirigida per Alfred Green i protagonitzada per George Arliss, basada en la peça teatral homònima de Louis Parker
 Benjamin Disraeli (Londres, 1804 -  1881), polític, escriptor i aristòcrata, que va exercir dos cops com a primer ministre del Regne Unit
 Disraeli o Isaac D'Israeli (1766 – 1848), escriptor i erudit anglès, pare del Primer Ministre del Regne Unit (1868 i 1874–1880)